Marcatore tumorale – sostanza riscontrabile nel sangue o meno spesso nel liquido ascitico che presentano un aumento significativo della loro concentrazione in alcuni tipi di neoplasia
 Marcatore genetico – sequenza di DNA conosciuta che può essere identificata mediante un semplice saggio
 Marcatore molecolare – molecola contenuta all'interno di un campione preso da un organismo o altro materiale
 Marcatore linguistico – variabile linguistica
 Marcatore grammaticale – particella indipendente o morfema legato che indica la funzione grammaticale di una parola all’interno di una frase
 Marcatore sociale – in sociologia forme di abbigliamento, di linguaggio, di comportamento che caratterizzano l'appartenenza ad una società
 Marcatore somatico – in psicologia sentimento inconscio che si manifesta ad un ricordo, teoria di Antonio Damasio

 sinonimo di pennarello, evidenziatore